Rowse ist der Familienname folgender Personen:

 A. L. Rowse (1903–1997), britischer Historiker, Dichter und Autor
 Anthony Rowse (vor 1650–nach 1654), Gouverneur von Suriname
 Tim Rowse, australischer Hochschullehrer